Plateau kan hentyde til flere artikler:

 Plateau – en højslette.
 Plateau (Benin) – et departement i Benin.
 Plateau (delstat) – en delstat i det centrale Nigeria.
 Plateau de Beille – et vintersportssted i Pyrenæerne i Frankrig
 Plateaux (Togo) – en af Togos fem regioner